Personer med namnet Carl Arnold:

Carl Arnold (1794–1873), norsk musiker
Carl Arnold (1824–1867), svensk musiker, den föregåendes son

Se även 

 Karl Arnold, tysk politiker